Het ATP-toernooi van Montpellier 2014 (met de officiële naam Open Sud de France 2014) werd van 3 tot en met 9 februari 2014 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Park&Suites Arena.

Het enkelspel werd gewonnen door Gaël Monfils. Hij versloeg in de finale Richard Gasquet met 6-4, 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Nikolaj Davydenko en Denis Istomin. Zij versloegen in de finale Marc Gicquel en Nicolas Mahut met 6-4, 1-6 en [10-7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2014